Steve Davis (1929-1987) – contrabbassista statunitense
 Steve Davis (1948) – ex giocatore di football americano statunitense
 Steve Davis (1957) – giocatore di snooker inglese
 Steve Davis (1965) – calciatore ed allenatore di calcio britannico